Бойки — этническая общность украинцев, проживающая на западной Украине. Кроме того, название населённых пунктов на Украине.

 Бойки — село в Солотвинской поселковой общине Ивано-Франковской области.
 Бойки — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковской области.
 Бойки — село в Лебединском районе Сумской области.